Yugo (automerk), een Servisch automerk
 yuko (judo) (ook yugo), een score die in het judo gebruikt wordt